Der Marcialonga oder Marcialonga di Fiemme e Fassa ist ein Skilanglaufmarathon und einer von zwanzig Läufen der Worldloppet-Serie. Der Marcialonga war wiederholt Bestandteil des Skilanglauf-Marathon-Cups und gehört seit 2011 zur Wettlaufserie von Ski Classics. Er findet im Fleimstal (Val di Fiemme) und im Fassatal (Val di Fassa) in den Dolomiten in Italien statt.

Der Skilanglaufmarathon Marcialonga führt von Moena über Canazei nach Cavalese über 70 Kilometer. Der höchste Punkt in Canazei liegt bei , während der tiefste Punkt bei Molina di Fiemme etwa bei  liegt. Beim Rennen ist ein Gesamthöhenunterschied von 886 Metern zu überwinden. Der Lauf wird im Hauptrennen in klassischer Technik durchgeführt. Er findet immer am letzten Sonntag im Januar statt. Neben dem Hauptrennen wird noch ein Marcialonga light über 45 Kilometer in klassischer Technik organisiert. Der erste Lauf fand im Jahr 1971 statt und wurde seitdem mit Ausnahme der Jahre 1975, 1989 und 1990 jährlich durchgeführt. Die Teilnehmerzahlen liegen meist bei über 4.000 Langläufern. Mit vier Siegen waren Maurilio De Zolt und Jørgen Aukland die erfolgreichsten Läufer. Die erfolgreichste Läuferin war Maria Canins, die zwischen 1979 und 1988 zehnmal in Folge erfolgreich war.

Sieger

Siegerliste des Hauptlaufes

Siegerliste des Marcialonga Lights

Weblinks 
 Offizielle Website
 Alle Sieger

Volkslanglauf
Sportveranstaltung im Trentino
Sport (Cavalese)
Erstveranstaltung 1971